Соревнования в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года пройдут 1 марта.

Результаты

Предварительные забеги
Забег 1

Heat 2

Забег 3

Забег 4

Полуфиналы 
Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Расписание чемпионата

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике